Die ITTF Finals 2020 fanden vom 19. bis 22. November 2020 im chinesischen Zhengzhou statt. Als Jahresabschlussturnier ersetzten sie sie ITTF World Tour Grand Finals, die den Abschluss der wegen der COVID-19-Pandemie größtenteils ausgefallenen ITTF World Tour 2020 hätten bilden sollen. Es fanden nur Einzelwettbewerbe statt.

Qualifikation 
Qualifiziert waren die in der April-Weltrangliste bestplatzierten 16 Spieler und 16 Spielerinnen, wobei pro Verband maximal 4 Männer und 4 Frauen teilnehmen konnten.

Modus 
Gespielt wurde von Anfang an im K.-o.-System im Best-of-Seven-Modus.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Finals 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 18. November 2020)
 Die World Tour 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 18. November 2020)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Zhengzhou
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Tischtennisveranstaltung 2020